Sauville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sauville (Ardennes) im Département Ardennes
 Sauville (Vosges) im Département Vosges